Tarakanova désigne communément :
 la princesse Tarakanova ;
 Nina Tarakanova (ca.1911-1994), danseuse de ballet russe, artiste des Ballets russes des années 20 et 30 ;
 Tarakanova, un film français de Raymond Bernard, sorti en 1930, consacré au personnage de la princesse ;
 Tarakanowa (La principessa Tarakanova), un film franco-italien de Fédor Ozep et Mario Soldati, sorti en 1938, remake du précédent.

Homonymie de titre